Vampirisme o hematofàgia, comportament alimentari associat a animals que consumeixen sang
 Vampirisme clínic, malaltia mental relacionada amb la sang
 Vampirisme (ocultisme), tradició vampírica o acció espiritual que produïx l'estat d'esperitat i la treta d'energia